Richtersdorf bezeichnet mehrere Orte

 Wójtowa Wieś, Stadtteil von Gliwice, Polen
 Rychtářov, Ortsteil von Vyškov, Tschechien; siehe Rychtářov (Vyškov)